Saint-Mathieu kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Mathieu, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Mathieu-de-Tréviers, departementet Hérault i regionen Occitanien,

Kanada 

 Saint-Mathieu-de-Rioux, ort och kommun i Québec, 
 Saint-Mathieu (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar